Иван Игнатьевич Дзержинский (15 сентября 1925 год, деревня Рогинь — 2 февраля 1995 года) — директор совхоза «Яхимовщина» Молодечненского района Минской области, Белорусская ССР. Герой Социалистического Труда (1973). Депутат Верховного Совета Белорусской ССР.

Биография 
Родился в 1925 году в крестьянской семье в деревне Рогинь (сегодня — Гомельская область Белоруссии). Участвовал в Великой Отечественной войне в составе партизанского отряда. В 1943 году после освобождения Гомельской области был призван на фронт. После войны окончил в Москве курсы советских работников и счётно-финансовые курсы, после чего трудился главным бухгалтером на спиртозаводе в селе Яхимовщина. Окончил вечернюю школу в селе Полочаны. Позднее был назначен директором убыточного совхоза «Яхимовщина» Молодечненского района.

В 1972 году совхоз собрал в среднем по 40 центнеров зерновых с каждого гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 декабря 1973 года за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, картофеля, сахарной свёклы и других продуктов земледелия в 1973 году удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За отвагу»

Источники 
 Ж. Гулевич, Ради людей// Труд, талант, доблесть.: В 2-х ч. Ч. 1/[Сост. Е. Э. Павлюць, Б. И. Сушкевич, В. В. Шарпило].— Мн.: Беларусь, 1981.— 414 с., ил., стр. 230—234

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 9-го созыва
Директора совхозов
Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании